Першотравне́ве — село у Богодухівській міській громаді Богодухівського району Харківської області України.
 Поштове відділення: Гутянське

Географія 
Село Першотравневе знаходиться за 4 км від річки Мерчик, за 3 км від села Хрущова Микитівка, за 2 км від села Миролюбівка.

Історія 
Село засноване в 1764 році. До 1920 року село називалося Карлівка.

Посилання 

 Першотравневе на сайті Верховної Ради
 Погода: Першотравневе 

Села Богодухівського району
Села Харківської області
Населені пункти Богодухівського району
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню